Hindustani kan syfta på:

 Hindustani – en lingvistisk term för att beskriva flera närbesläktade språk i den norra, centrala och nordvästra delen av den indiska subkontinenten
 Hindustanidans – en av huvudkategorierna av indisk dans
 Hindustani (musik) – en av huvudkategorierna i klassisk indisk musik